Cléguérec (en bretó Klegereg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.852 habitants. A l'inici del curs 2007 el 14,6% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.

Demografia

Administració

Referències 

Cleguerec